Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Furtak – polski mechanik, rolnik i polityk
 Kazimierz Furtak – polski inżynier budownictwa
 Misia Furtak – polska wokalistka i basistka
 Zygmunt Furtak – polski działacz polityczny